Pfäffikon puede referirse a:

 Distrito de Pfäffikon, distrito suizo del cantón de Zúrich.
Pfäffikon, comuna y capital del distrito homónimo.
Pfäffikon, localidad suiza de la comuna de Freienbach, en el cantón de Schwyz.